Ра́йан Домини́к Бертра́нд (; родился 5 августа 1989 года, в Саутуарке, Лондон, Англия) — английский футболист, защитник футбольного клуба «Лестер Сити». Выступал за сборную Англии. Единственный футболист в истории, дебютировавший в Лиге чемпионов УЕФА сразу в финале этого соревнования.

Клубная карьера 
Бертран родился в Саутуарке, Лондон. В июле 2005 года, являясь игроком «Джиллингема», подписал контракт с «Челси» сумма трансфера составила 125 000 фунтов стерлингов, с дополнительными выплатами в зависимости от дальнейшего прогресса. В сезоне 2006/07 его дважды отдавали в аренду к клуб «Борнмут» в то время как в Челси был другой молодой игрок Джек Корк. В игре молодёжной команды против «Арсенала» он пострадал от разрыва селезёнки и был освобождён от участия в играх последней части этого сезона. В августе 2007 года Бертран был арендован клубом «Олдем Атлетик» по январь 2008 года.. Дебютировал в Лиге чемпионов 19 мая 2012 года, и сразу в финале соревнования. Такой дебют стал первым в истории Лиги чемпионов. Вышел в стартовом составе, был заменён на 73-й минуте при счёте 0:0. Основное и дополнительное время закончились со счётом 1:1. «Челси» победил в серии послематчевых пенальти. Так Бертранд стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «Челси».

В январе 2014 года перешёл в футбольный клуб «Астон Вилла» на правах аренды.

2 февраля 2015 года перешёл в «Саутгемптон», подписав с клубом контракт на 4,5 года.

15 июля 2021 года перешёл в «Лестер Сити» в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт.

Карьера в сборной 
Бертран играл в юношеских и молодёжных сборных Англии в группах до 17 лет, до 19 лет и до 21 года. В составе юношеской сборной Англии до 19 лет он играл в футбольном чемпионате европейского кубка УЕФА 2008 года. Он был переведён в возрастную группу до 21 года и вызывался на несколько отборочных чемпионатов Европы 2009 года, но пропустил финальный турнир команды. 14 ноября Стюарт Пирс взял его в качестве основного левого защитника возрастной группы до 21 года на отборочные игры Уэмбли против Португалии и помог команде сохранить чистый счет 29 июня 2009 года.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика выступлений за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 19 матчей / 1 мяч; 9 побед, 7 ничьих, 3 поражения.

Достижения 
«Челси»
 Обладатель Кубка Англии: 2012
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2013

«Лестер Сити»
 Обладатель Суперкубка Англии: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Лестер Сити»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки олимпийской сборной Великобритании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Лестер Сити»